Antsalova (district), een district van Madagaskar
Antsalova (stad), de hoofdstad van dit district
Antsalova (geslacht), een geslacht vlinders uit de familie tandvlinders (Notodontidae)